El príncipe Dasho Jigyel Ugyen Wangchuck (nacido el 16 de julio de 1984) es un príncipe de Bután. Es el hijo del IV Druk Gyalpo Jigme Singye Wangchuck y de su esposa, la Reina Madre Ashi Dorji Wangmo Wangchuck.

Primeros años 
Nació como el segundogénito del entonces Druk Gyalpo Jigme Sinye Wangchuck y la Reina Madre Ashi Dorji Wangmo Wangchuck. Era el presunto heredero al trono de Bután hasta el 5 de febrero de 2016 cuando nació su sobrino Jigme Namgyel Wangchuck, hijo de su medio hermano mayor y actual rey de Bután, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck.

Funciones reales 
Compartiendo responsabilidades con sus hermanos, el Príncipe Jigyel Ugyen viaja extensamente para representar al Rey en varias funciones en Bután y en el extranjero. En 2008 viajó al Smithsonian Folklife Festival, donde pronunció un discurso de apertura  antes de recorrer el área del festival  e interactuar con los visitantes. Al final del festival, viajó con varios artistas para asistir al Bhutan Festival 2008 en la Universidad de Texas en El Paso.

Como representante del Rey y presidente del Comité Olímpico de Bután, visitó Copenhague para asistir al XIII Congreso Olímpico en 2009.

Fue nombrado para la Presidencia durante la 34.ª Asamblea General del Consejo Olímpico de Asia, celebrada en Asjabat, Turkmenistán, y presidirá el comité durante cuatro años, de 2015 a 1919. El 9 de octubre de 2018, Su Alteza Real fue elegido como miembro del Comité Olímpico Internacional, cuya candidatura estaba vinculada a una función dentro del CON, que es el Comité Olímpico de Bután.

Aficiones 
Él y sus hermanos se aficcionan al deporte, practicando mucho tiro con arco, baloncesto, golf, fútbol y ciclismo.

Títulos, estilos y honores

Títulos y estilos 

 16 de julio de 1984 - presente: Su Alteza Real el Príncipe Dasho Jigyel Ugyen Wangchuck.

Honores

Honores nacionales 

  Medalla conmemorativa del Jubileo de plata del Rey Jigme Singye (02/06/1999).
  Real Kabney Roja (28/08/2007).
  Medalla de investidura del Rey Jigme Khesar (06/11/2008).
  Medalla conmemorativa del centenario de la monarquía (06/11/2008).
  Medalla conmemorativa del 60º aniversario del Rey Jigme Singye (11/11/2015).

Ancestros

Véase también 

 Dinastía Wangchuck
 Sucesión al trono de Bután

Referencias 

Miembros activos del Comité Olímpico Internacional
Príncipes de Bután
Budistas de Bután
Butaneses del siglo XX
Butaneses del siglo XXI
Nacidos en Nueva Delhi